Statuia (film) se poate referi la:

 Statuia (film din 1977), Scurtmetraj TV de Pierre Bokor
 Statuia (film din 1983), Scurtmetraj de animație de Olimpiu Bandalac